Mužská čtyřhra AEGON Championships 2016 probíhala v polovině června 2016. Do deblové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut.

Vítězem čtyřhry se opět stala nejlepší světová dvojice Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, která ve finále zdolala turnajové australsko-brazilskou formaci Chris Guccione a André Sá ve dvou sadách 6–3, 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali šestou společnou trofej. Pro Mahuta to byl patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a Herbert zvítězil v této soutěži posedmé.

Nasazení párů 
  'Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (1. kolo )

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2016
ATP World Tour 2016